Amnézia, az emlékezeti funkciók kisebb vagy nagyobb mértékű, átmeneti vagy tartós sérülése
 Amnézia, 2014-es brit–amerikai–francia–svéd thriller
 Amnézia, 2004-ben a MoonDragon Entertainment által kiadott magyar fejlesztésű, japán stílusú szerepjáték